Nicholas Paul, dit Nick Paul, (né le  à Mississauga, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche. En 2021, il est capitaine-adjoint des Sénateurs d'Ottawa de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Biographie 

Il est sélectionné par les Stars de Dallas au quatrième tour,  au total, lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2013.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2011-2012 || Chargers de Mississauga || LHJO || 9 || 3 || 2 || 5 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Battalion de Brampton || LHJO || 66 || 12 || 16 || 28 || 21 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2013-2014 || Battalion de North Bay || LHO || 67 || 26 || 20 || 46 || 39 || 22 || 12 || 6 || 18 || 10
|-
| 2014-2015 || Battalion de North Bay || LHO || 58 || 37 || 29 || 66 || 49 || 15 || 7 || 8 || 15 || 6
|-
| 2015-2016 || Senators de Binghamton || LAH || 45 || 6 || 11 || 17 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 24 || 2 || 3 || 5 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Senators de Binghamton || LAH || 72 || 15 || 22 || 37 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Senators de Belleville || LAH || 54 || 14 || 13 || 27 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 11 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Senators de Belleville || LAH || 43 || 16 || 23 || 39 || 29 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 20 || 1 || 1 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Senators de Belleville || LAH || 3 || 1 || 3 || 4 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2019-2020 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 56 || 9 || 11 || 20 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 56 || 5 || 15 || 20 || 19 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 59 || 11 || 7 || 18 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 21 || 5 || 9 || 14 || 17 || 23 || 5 || 4 || 9 || 6
|-
| 2022-2023 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||  || 

| 248 || 34 || 46 || 80 || 92 || 23 || 5 || 4 || 9 || 6

Références 

Naissance en mars 1995
Naissance à Mississauga
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Belleville
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur du Lightning de Tampa Bay